Agostino Spinola
 Agostino Spinola Basadone
 Agustín Spínola y Bañuelos (?-~1695), noble espanyol, cavaller de l'orde de Sant Jaume 
 Ambrosi Spinola (1569-1630), marqués dels Balbasos, general espanyol d'origen genovès 
 António de Spínola (Estremoz, Portugal, 1910 - Lisboa, 1996), militar i polític portuguès 
 Francesco Spinola, almirall genovès i Castlà de Recco, en 1431, durant les guerres de Llombardia 
 Giambattista Spinola el Jove (1646-1719), cardenal
 Jerónima Spínola y de la Cerda (Milà, 1687-Madrid, 1757), aristòcrata castellana 
 Marcelo Spínola y Maestre